MDMA of 3,4-methyleendioxymethamfetamine, een drug, ook wel bekend als xtc
Ecstasy (album), een album uit 1974 van Steve Kuhn
Carnival Ecstasy (schip, 1991), een cruiseschip van Carnival Cruise Lines
Ecstasy (2011), Canadese/Schotse film uit 2011.